Кунце́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Кунцевич, Александр Николаевич (1894—1948) — советский учёный, доктор медицинских наук.
 Кунцевич, Анатолий Демьянович (1934—2002) — советский, российский учёный в области органической и прикладной химии.
 Кунцевич, Василий Петрович (1891—1957) — советский военачальник, генерал-майор.
 Кунцевич, Витольд (1879—1936) — польский актёр.
 Кунцевич, Владимир Ильич (род. 1952) — советский и российский прыгун в высоту, тренер.
 Кунцевич, Всеволод Михайлович (1929—2022) — советский учёный, специалист в области автоматизированных систем управления.
 Кунцевич, Дина Ефимовна (1900—1976) — советский учёный, доктор медицинских наук, заслуженный врач Литовской ССР.
 Кунцевич, Евгений (род. 1988) — белорусский футболист.
 Кунцевич, Ефим Иванович — Георгиевский кавалер; поручик; № 7129; 18 августа 1844.
 
 Кунцевич, Николай Францевич (Ник Рок-н-Ролл) (род. 1960) — российский панк-рок-музыкант.
 Кунцевич, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8004; 26 ноября 1848.
 Кунцевич, Софья Адамовна (1924—2012) — санинструктор.
 Кунцевич, Степан Игоревич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Кунцевич, Эдвард Михайлович (1926—1996) — украинский советский скульптор.
 Кунцевич, Якуб (1596—1666) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.

 Иосафат (Кунцевич) (1580—1623) — грекокатолический святой.

Примечания